Los pistosauroideos (Pistosauroidea) son un grupo de reptiles marinos comprendidos dentro del superorden Sauropterygia que aparecieron inicialmente en la última parte del Triásico Inferior y fueron ancestros de los plesiosaurios. Los pistosauroides son raros en los yacimientos marinos del Triásico, y están representadospor apenas unos cuantos fósiles de Europa central, Estados Unidos y China. Análisis filogenéticos recientes consideran a los pistosauroides triásicos como un grupo parafilético, lo que significa que no forman un clado verdadero. Plesiosauria es ahora situada dentro de Pistosauroidea, mientras que los pistosauroides tradicionales son sauropterigios sucesivamente más basales, o primitivos.

Abajo se encuentra un cladograma de las relaciones de los pistosauroides según Cheng et al. (2006):

A continuación, el cladograma de la filogenia de los pistosauroides según Ketchum & Benson, 2011:

Referencias 

Sauropterygia